Гиперболические числа, или двойны́е чи́сла, паракомпле́ксные чи́сла, расщепля́емые компле́ксные чи́сла, компле́ксные чи́сла гиперболи́ческого ти́па, контркомпле́ксные чи́сла — гиперкомплексные числа вида «», где  и  — вещественные числа и  причём .

Определение

Алгебраическое определение 
Любое гиперболическое число можно представить как упорядоченную пару вещественных чисел  Сложение и умножение определяются по правилам:

 
 

Числа вида  отождествляются с вещественными числами, а  Тогда соответствующие тождества принимают вид:

Матричное представление 
Гиперболические числа можно представить как матрицы из вещественных чисел, при этом сложению и умножению гиперболических чисел будут соответствовать сложение и умножение соответствующих матриц:

Арифметические операции 
 Сложение:
 
 Вычитание:
 
 Умножение:
 
 Деление на число, не являющееся делителем нуля:

Свойства 
  где sh и ch — гиперболические синус и косинус.
 
 

Гиперболические числа образуют двумерную ассоциативно-коммутативную алгебру над полем вещественных чисел.
Алгебра гиперболических чисел содержит делители нуля (то есть такие ненулевые элементы  и , что ) и поэтому, в отличие от алгебры комплексных чисел, не является полем. Все делители нуля имеют вид 

Если взять  и  то
   и 

Любое гиперболическое число может быть представлено как сумма  где  и  — вещественные числа. В таком представлении сложение и умножение производится покоординатно.

Таким образом, алгебра гиперболических чисел может быть разложена в прямую сумму двух полей вещественных чисел.

Применение 
Гиперболические числа иногда применяются в релятивистской кинематике.

Примечания

Литература 
на русском языке
 
на других языках
 Bencivenga, Uldrico (1946) «Sulla rappresentazione geometrica delle algebre doppie dotate di modulo», Atti della Reale Accademia delle Scienze e Belle-Lettere di Napoli, Ser (3) v.2 No7. .
 Walter Benz (1973) Vorlesungen uber Geometrie der Algebren, Springer
 N. A. Borota, E. Flores, and T. J. Osler (2000) «Spacetime numbers the easy way», Mathematics and Computer Education 34: 159—168.
 N. A. Borota and T. J. Osler (2002) «Functions of a spacetime variable», Mathematics and Computer Education 36: 231—239.
 K. Carmody, (1988) «Circular and hyperbolic quaternions, octonions, and sedenions», Appl. Math. Comput. 28:47-72.
 K. Carmody, (1997) «Circular and hyperbolic quaternions, octonions, and sedenions — further results», Appl. Math. Comput. 84:27-48.
 William Kingdon Clifford (1882) Mathematical Works, A. W. Tucker editor, page 392, «Further Notes on Biquaternions»
 V.Cruceanu, P. Fortuny & P.M. Gadea (1996) A Survey on Paracomplex Geometry, Rocky Mountain Journal of Mathematics 26(1): 83-115, link from Project Euclid.
 De Boer, R. (1987) «An also known as list for perplex numbers», American Journal of Physics 55(4):296.
 Anthony A. Harkin & Joseph B. Harkin (2004) Geometry of Generalized Complex Numbers, Mathematics Magazine 77(2):118-29.
 F. Reese Harvey. Spinors and calibrations. Academic Press, San Diego. 1990. . Contains a description of normed algebras in indefinite signature, including the Lorentz numbers.
 Hazewinkle, M. (1994) «Double and dual numbers», Encyclopaedia of Mathematics, Soviet/AMS/Kluwer, Dordrect.
 Kevin McCrimmon (2004) A Taste of Jordan Algebras, pp 66, 157, Universitext, Springer  
 C. Musès, «Applied hypernumbers: Computational concepts», Appl. Math. Comput. 3 (1977) 211—226.
 C. Musès, «Hypernumbers II—Further concepts and computational applications», Appl. Math. Comput. 4 (1978) 45-66.
 Olariu, Silviu (2002) Complex Numbers in N Dimensions, Chapter 1: Hyperbolic Complex Numbers in Two Dimensions, pages 1-16, North-Holland Mathematics Studies #190, Elsevier .
 Poodiack, Robert D. & Kevin J. LeClair (2009) «Fundamental theorems of algebra for the perplexes», The College Mathematics Journal 40(5):322-35.
 

Гиперкомплексные числа